Revault ist der Nachname bzw. Nachnamenbestandteil folgender Personen:
 Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (* 1971), französische Politikerin
 Christophe Revault (1972–2021), französischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär